A 11 111-es számú  mellékút egy rövid, alig egy kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében, a Visegrádi-hegységben. Az 1116-os útból ágazik ki, kevéssel annak 11. kilométere után, Pilisszentlászló lakott területének déli szélén. A település főutcájaként halad tovább és mintegy egy kilométer után, a helyi buszfordulónál véget is ér.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

11111
Visegrádi-hegység